Międzybór – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Międzybór – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno